Kratzig ist der Name von zwei Dörfern in Hinterpommern: 

 Kratzig, ehemals im Kreis Köslin; siehe: Kraśnik Koszaliński
 Kratzig, ehemals im Kreis Regenwalde; siehe: Kraśnik Łobeski